Moriz ist der Familienname folgender Personen:

 Ike Moriz (* 1972), südafrikanischer Sänger, Komponist und Schauspieler
 Joseph Moriz (1769–1834), deutscher Historiker und Hochschullehrer
 Junna Petrowna Moriz (* 1937), russische Dichterin und Übersetzerin